Prerovec je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji. Nalazi se u sastavu grada Ivanić-Grada.

Zemljopis 
Naselje se proteže na površini od 4,63 km². Prema popisu stanovništva iz 2001. godine.

Stanovništvo 
Prerovec ima 127 stanovnika koji žive u 48 kućanstava. Gustoća naseljenosti iznosi 27,43 st./km².

Spomenici i znamenitosti 

Naselja u Zagrebačkoj županiji